К настоящему моменту в современных изданиях не существует консенсусного определения фашизма. Разные авторы пытаются охарактеризовать основные принципы фашизма.

Большинство учёных согласно, что фашизм авторитарен, но не каждый авторитарный режим — фашистский. Таким образом, авторитаризм является определяющей характеристикой, однако у фашистского и авторитарного режима много различий.

Фашизм использует идеи корпоративизма в различных трактовках.

Фашизм трудно назвать идеологией вне исторического контекста. Изначально термин «фашизм» относился к политическому движению, во главе которого стоял Муссолини. Определение ограничивалось только итальянским фашизмом, потому что фашизм в начале XX века имел мало значения за пределами итальянской политики. Большинство исследователей предпочитает использовать термин «фашизм» в более широком смысле для обозначения идеологии, которая оказала большое влияние на многие страны. С этой целью исследователи стремились определить «фашистский минимум» — то есть минимальные условия, по которым политическое движение можно назвать фашистским. Некоторые учёные усмотрели апокалиптические, милленаристские и пророческие аспекты фашизма. По мнению большинства учёных, на фашизм как общественное движение повлияли и левые, и правые. В настоящее время термин, во многом, превратился в нарицательное, имеющее подчеркнуто-негативную окраску, но при этом лишенное четких принципов идентификации. Многие партии называют своих оппонентов «фашистами».

Определение термина «фашизм» в СССР

XIII Пленум ИККИ 
Определение фашизма в тезисах «Фашизм, опасность войны и задачи Коммунистической партии», принятых XIII пленумом ИККИ в декабре 1933 года по докладу товарища Куусинена:

Фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм пытается обеспечить за монополистическим капиталом массовый базис среди мелкой буржуазии, апеллируя к выбитому из колеи крестьянству, ремесленникам, служащим, чиновникам и в частности к деклассированным элементам крупных городов, стремясь проникнуть также в рабочий класс.

Термин в советских энциклопедических изданиях 
Начиная с 1936 года в советских энциклопедических изданиях определение фашизма, с небольшими изменениями и уточнениями, является  близким по смыслу определению, принятому на XIII пленуме ИККИ. 
Фашизм — наиболее реакционная форма диктатуры империалистической буржуазии, устанавливаемая ею для борьбы против рев. движения, быстро растущего в условиях послевоенного кризиса всей капиталистической системы и великих побед социалистического строительства в СССР. «Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции» (Димитров Г., Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала... [Доклад на VII Всемирном конгрессе Коминтерна], 1935, стр. 9). Ф., пришедший к власти, представляет собой «открытую террористическую диктатуру наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала» (XIII пленум ИККИ, Стенографический отчет, 1934, стр. 589). Фашизм усиливает порабощение масс и угнетенных наций и проводит политику новых — захватнических войн. 

Фашизм — наиболее реакционное политич. течение, возникшее в капиталистич. странах в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы самых агрессивных кругов империалистич. буржуазии; Ф. называется также открыто террористич. диктатура монополистич. капитала. Характерным для Ф. является уничтожение или стремление к уничтожению всех демократических свобод, крайний шовинизм, подготовка и развязывание агрессивных, захватнических войн.

Фашизм — политическое течение, возникшее в капиталистических странах в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы наиболее реакционных и агрессивных сил империалистической буржуазии. Ф. у власти - террористическая диктатура самых реакционных сил монополистического капитала, осуществляемая с целью сохранения капиталистического строя. Важнейшие отличительные черты Ф. - применение крайних форм насилия для подавления рабочего класса и всех трудящихся, воинствующий антикоммунизм, шовинизм, расизм, широкое использование государственно-монополистических методов регулирования экономики, максимальный контроль над всеми проявлениями общественной и личной жизни граждан, разветвленные связи с достаточно значительной частью населения, не относящейся к правящим классам, способность путём националистической и социальной демагогии мобилизовать и политически активизировать её в интересах эксплуататорского строя (массовая база Ф. — по преимуществу средние слои капиталистического общества). Внешняя политика Ф. — политика империалистических захватов.

Фашизм — политич. течение, возникшее в капиталистич. странах в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы наиболее реакционных и агрессивных сил империалистич. буржуазии. Ф. у власти — открыто террористнч. диктатура самых реакционных кругов монополистич. капитала, осуществляемая с целью сохранения капиталистич. строя. Важнейшие отличительные черты Ф. — использование крайних форм насилия для подавления рабочего класса и всех трудящихся, воинствующий антикоммунизм, шовинизм, расизм, широкое использование гос.-мононолистич. методов, максимальный контроль над всеми проявлениями обществ. и личной жизни граждан, разветвленные связи с достаточно многочисленной частью населения, не относящейся к правящим классам, способность мобилизовать и политически активизировать ее в интересах эксплуататорского строя. Внешняя политика Ф. — политика империалистич. захватов.

Фашизм — политич. течение, возникшее в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы наиболее реакционных и агрессивных сил империалистич. буржуазии. Ф. у власти — террористич. диктатура самых реакц. сил монополистич. капитала, осуществляемая с целью сохранения капиталистич. строя. Важнейшие отличит. черты Ф.— применение крайних форм насилия для подавления рабочего класса и всех трудящихся, воинствующий антикоммунизм, шовинизм, расизм, широкое использование гос.-монополистич. методов регулирования экономики, макс. контроль над всеми проявлениями обществ, и личной жизни людей, способность путём националистич. и социальной демагогии мобилизовать и политически активизировать часть населения в интересах эксплуататорского строя (массовая база Ф. — по преимуществу средние слои капиталистич. общества). Внеш. политика Ф. — политика империалистич. захватов.

Фашизм —  полит. течение, возникшее в капиталистич. странах в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы наиб. реакционных и агрессивных кругов империалистич. буржуазии. Ф. у власти — открыто террористич. диктатура наиб. реакц. сил монополистич. капитала. Важнейшие черты Ф — применение крайних форм насилия против рабочего класса и всех трудящихся, воинствующий антикоммунизм, шовинизм, расизм, широкое использование гос.-монополистич. методов регулирования экономики, полит. (часто лжесоциалистич.) демагогия с целью создания массовой базы (гл. обр. за счёт мелкой буржуазии) для фашистских партий и орг-ций. Внеш. политика Ф. — политика империалистич. захватов.

Последнее определение фашизма, данное в Советском энциклопедическом словаре в 1979 году, было повторено в 11 его последующих изданиях, а также  в двух первых изданиях Большого энциклопедического словаря 1991 и 1993 годов

Определение термина «фашизм» в РФ

Определение «Российской академии наук» 
23 марта 1995 года вышел указ № 310 президента Б. Н. Ельцина «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации», в котором Российской академии наук предлагалось в 2-недельный срок представить в Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации научное разъяснение понятия «фашизм» и связанных с ним понятий и терминов для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство.

Считается, что результатом стала записка о сущности и признаках фашизма, подготовленная группой экспертов РАН, опубликованная в газете «Московские новости» и которая содержит определение:

Фашизм — это идеология и практика, утверждающая превосходство и исключительность определённой нации или расы и направленная на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов; отрицание демократии, установление культа вождя; применение насилия и террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия; оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем.

Павел Рыжов в статье «Разграничение понятий фашизма и нацизма в отечественной правовой системе» (Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2018 год) сообщает, что при его обращение в РАН с просьбой ознакомиться с материалами рабочей группы, оказалось, что в 1995 году РАН не создалава рабочую группу для исполнение указа президента, не оказалось подобной информации и в период до 2000 года. Государственное правовое управление президента Российской Федерации также сообщило об отсутствии у ведомства материалов, содержащих научное разъяснение понятия «фашизм». Рыжов делает вывод об отсутствии официального статуса у публикации в «Московских новостях».

Термин в энциклопедических изданиях РФ 
Большой энциклопедический словарь начиная со второго издания (1997 года), даёт следующее определение фашизма:

Фашизм — социально-политические движения, идеологии и государственные режимы тоталитарного типа. В узком смысле фашизм — феномен политической жизни Италии и Германии 20-40-х гг. 20 в. В любых своих разновидностях фашизм противопоставляет институтам и ценностям демократии т. н. новый порядок и предельно жесткие средства его утверждения. Фашизм опирается на массовую тоталитарную политическую партию (приходя к власти, она становится государственно-монопольной организацией) и непререкаемый авторитет «вождя», «фюрера». Тотальный, в том числе идеологический, массовый террор, шовинизм, переходящая в геноцид ксенофобия по отношению к «чужим» национальным и социальным группам, к враждебным ему ценностям цивилизации — непременные элементы идеологии и политики. Фашистские режимы и движения фашистского типа широко используют демагогию, популизм, лозунги социализма, имперской державности, апологетику войны. Фашизм находит опору преимущественно в социально обездоленных группах в условиях общенациональных кризисов и катаклизмов модернизации. Многие черты фашизма присущи различным социальным и национальным движениям правого и левого толка.

С. Ю. Солодовников в издании «Большой энциклопедический словарь. Философия. Социология. Религия. Эзотеризм. Политэкономия» следующим образом определяет фашизм:

Фашизм — (1) тип общественного и государственного устройства, противоположный конституционно-плюралистической демократии. …. ; (2) идеология,
теория и практика правоэкстремистского политического движения 1920—1990-х в Европе, характерными чертами которого выступают: воинственный антидемократизм; антимарксизм; антисемитизм; расизм и идеи расового превосходства; шовинизм; мистический вождизм; культ тоталитарного государства и социального насилия; концепция нации как вечной и высшей реальности, основанной на общности крови; готовность к борьбе за порабощение «низших» народов и рас; оправдание геноцида последних. Социальной основой Ф. выступают маргинальные, деклассированные слои общества.

К. С. Гаджиев в Новой философской энциклопедии оределяет фашизм следующим образом:

Фашизм — социально-политическое движение, получившее широкое распространение в странах Европы в 20—40-х гт. 20 в. В идеологии этого движения причудливо сочетаются идеи социал-дарвинизма, органической теории государства, синдикализма, национализма, расизма и др. идеи 2-й пол. 19 — нач. 20 в.

Л. С. Белоусов пишет, что существует множество определений фашизма и подходов к его изучению. В БРЭ он предложил следующее определение:

Фашизм — 1) Праворадикальное политич. движение тоталитарного типа в Италии в 1919-45. …. ; 2) Общественно-политич. движение и идеология крайне правого толка, а также соответствующая им форма гос. правления. Ф. как идеология основан на воинствующем национализме, дарвинизме социальном, корпоративизме, расизме, милитаризме, решительном неприятии либерализма, социал-демократии и коммунизма. Ф. как форма гос. правления предстаёт в виде тоталитарной системы, использующей для поддержания своего господства методы насилия и принудительный консенсус, опирающейся на силовые структуры и многопрофильные массовые организации, активно насаждающей ненависть к внутренним и внешним врагам и культ вождя, претендующей на формирование нового типа отношений в обществе и воспитание «нового человека», жёстко регулирующей экономику и социальные отношения, стремящейся к территориальной экспансии и мировому господству. На этапе зарождения Ф. опирается преим. на средние слои населения, а также часть рабочего класса и крестьянства, черпает резервы в маргинальной среде, получает поддержку части консервативной элиты и некоторых финансово-пром. кругов.

Сторонники и теоретики фашистских идей

Джованни Джентиле 

Фашизм как тоталитарная политическая доктрина:

В определении Фашизма первый пункт к усвоению — всеобъемлющий, или, как
говорят Фашисты, «тоталитарный» охват его Доктрины, которая касается не только
политической организации и политической тенденции, но воли, мысли и чувства
Нации в целом.

Фашизм возник, чтобы решать серьёзные политические проблемы в послевоенной Италии. И он представляет политический метод. Однако в борьбе и разрешении политических проблем он следует своей природе, то есть учитывает моральные, религиозные и философские вопросы, раскрывая и демонстрируя всеохватывающий, тоталитарный характер, ему присущий. Только когда мы поймём политические особенности Фашистского принципа, — мы сможем подобающим образом оценить глубокую жизненную концепцию, которая находится в его основании и из которой этот принцип исходит. Политическая доктрина Фашизма — не весь Фашизм. Это, скорее, его более выдающийся и, в общем, самый интересный аспект.

Фашизм как тоталитарная корпоративная культура:

В зависимости от народного характера Фашистского Государства находится также его величайшая социальная и конституционная реформа — основание Корпораций и Синдикатов. Здесь Фашизм взял от Синдикализма понятие о нравственно-просветительской функции Синдикатов. Но чтобы подчинить Синдикаты государственной дисциплине и сделать их внутренним выражением государственного организма — были нужны Корпорации. Через них Фашистское Государство ищет индивида, чтобы творить себя самое посредством индивидуальной воли.

Однако искомый индивид не есть абстрактная политическая личность, которую старый либерализм считал чем-то само собою разумеющимся. Он таков, какой только и бывает — индивид, как специализированная производительная сила, которая, по своей специализации, находится в союзе с прочими индивидами этой категории и соединяется с ними в одно великое экономическое целое, которое есть ничто иное, как Нация.

Фашизм как абсолютная власть национального корпоративного государства:

Политика Фашизма вращается полностью вокруг концепции Национального
Государства, и поэтому имеет точки соприкосновения с Национальной доктриной,
наряду с отличиями, о которых важно не забывать.

Власть Государства абсолютна. Оно не допускает компромиссов, не идёт на переговоры, не поступается никакой частью своего пространства в пользу иных моральных или религиозных принципов, влияющих на сознание индивида. Но, с другой стороны, Государство становится реальностью лишь в сознании индивидов, его составляющих. И Фашистское Корпоративное Государство обеcпечивает представительскую систему, более искреннюю и более соответствующую реальности, чем любая из прежде заявленных, и, таким образом, оно более свободно, чем старое Либеральное Государство.

Бенито Муссолини 

Как всякая цельная политическая концепция, фашизм есть одновременно действие и мысль: действие, которому присуща доктрина, и доктрина, которая, возникнув на основе данной системы исторических сил, включается в последнюю и затем действует в качестве внутренней силы.

Из обломков либеральных, социалистических и демократических доктрин фашизм извлекает ещё ценные и жизненные элементы. Он сохраняет так называемые завоевания истории и отвергает всё остальное, то есть понятие доктрины, годной для всех времён и народов. Допустим, что 19-й век был веком социализма, демократии и либерализма; однако, это не значит, что и 20-й век станет веком социализма, демократии и либерализма. Политические доктрины проходят, народы остаются. Можно предположить, что этот век будет веком авторитета, веком «правого» направления, фашистским веком. Если 19-й век был веком индивида (либерализм равнозначен с индивидуализмом), то можно предположить, что этот век будет веком «коллектива», следовательно веком государства.

Фашизм концепция религиозная; в ней человек рассматривается в его имманентном отношении к высшему закону, к объективной Воле, которая превышает отдельного индивида, делает его сознательным участником духовного общения. Кто в религиозной политике фашистского режима останавливается на чисто оппортунистических соображениях, тот не понял, что фашизм, будучи системой правительства, также и прежде всего, есть система мысли.

Серджо Панунцио 

Фашизм не поддаётся определению, потому что он представляет собой крайне сложное движение… Вот почему одни определяют его одним способом, другие — прямо противоположным. Одни приклеивают к нему этикетку левого движения, другие — правого.

Российская фашистская партия 
В «Азбуке фашизма», написанного деятелями Российской фашистской партии, фашизм рассматривался как мировое движение, целью которого является переустройство современных государств (в оценках РФП «либерально-демократических (капиталистических) и социалистических (коммунистических) государств») на началах «господства духа над материей (религии), нации и труда (социальной справедливости)», таким образом фашизм расценивается как национальное, религиозное и трудовое движение.

По мнению авторов, фашизм создает новый социальный строй, построенный на следующих принципах:
 примирение классовых интересов посредством корпоративной системы;
 примирение труда и капитала;
 возможность каждому гражданину и каждому классу в отдельности улучшать свое благополучие;
 обеспечение здорового развития данных групп в пределах нации
 полная гармонии между личностью и классом, с одной стороны, и той нации, которой он принадлежит, с другой.

Взамен классовой борьбы и классового угнетения фашизм несет классовый
мир и сотрудничество между классами на основе здорового соревнования.
Фашизм организует живые силы страны – народ в самоуправляющиеся
национальные группы – союзы и корпорации, примиряя труд с капиталом через
корпоративную систему, при которой рабочие имеют свои объединения
рабочих, а работодатели свои, причем однородные объединения рабочих и
работодателей объединяются вместе, разрешая все спорные вопросы, все
конфликты внутри таких объединений – путем междуклассового арбитража с
участием представителей всех заинтересованных сторон.

Противники фашистской идеологии

Анри Барбюс 

Фашизмы различаются между собой лишь по внешности; по существу все они одинаковы. Их доктрина, вербующая приверженцев среди молодежи, мелкой буржуазии и церковного стада, — лишь старый капитализм, только приукрашенный и заново вылуженный. Фашизм остается и навсегда останется лишь лакировкой на отвратительном хламе.

Иосиф Сталин 

Чтобы прикрыть свою реакционно-черносотенную сущность, гитлеровцы ругают англо-американский внутренний режим плутократическим режимом. Но в Англии и США имеются элементарные демократические свободы, существуют профсоюзы рабочих и служащих, существуют рабочие партии, существует парламент, а в Германии при гитлеровском режиме уничтожены все эти институты. Стоит только сопоставить эти два ряда фактов, чтобы понять реакционную сущность гитлеровского режима и всю фальшь болтовни немецких фашистов об англо-американском плутократическом режиме. По сути дела гитлеровский режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при царизме. Известно, что гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их царский режим, что они так же охотно устраивают средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим.

Георгий Димитров 
На VII Конгрессе Коминтерна Георгий Димитров, докладчик по этому вопросу, почти дословно повторил тезис, ранее принятый на XIII пленуме ИККИ:

...Димитров большое внимание уделил именно определению фашизма. Он повторил известное определение XIII пленума Исполкома Коминтерна (см. главу 12), что фашизм — это «открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала».

Лев Троцкий 
В посмертно опубликованной работе «Фашизм: что это такое и как с ним бороться» Лев Троцкий отмечал:Историческая функция фашизма состоит в том, чтобы громить рабочий класс, уничтожать его организации и подавлять политические свободы, когда капиталисты оказываются неспособными управлять и господствовать с помощью демократического механизма.

Борис Стругацкий 
В своей статье «Фашизм — это очень просто. Эпидемиологическая памятка» Борис Стругацкий даёт следующее определение фашизма:

Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист — это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими и при этом активный поборник «железной руки», «дисциплины-порядка», «ежовых рукавиц» и прочих прелестей тоталитаризма.

И всё. Больше ничего в основе фашизма нет. Диктатура плюс национализм. Тоталитарное правление одной нации. А всё остальное — тайная полиция, лагеря, костры из книг, война — прорастает из этого ядовитого зерна, как смерть из раковой клетки.

Возможна железная диктатура со всеми её гробовыми прелестями, скажем диктатура Стресснера в Парагвае или диктатура Сталина в СССР, но, поскольку тотальной идеей этой диктатуры не является идея национальная (расовая), это уже не фашизм. Возможно государство, опирающееся на национальную идею, скажем Израиль, но, если отсутствует диктатура («железная рука», подавление демократических свобод, всевластие тайной полиции), это уже не фашизм.

Исследователи фашизма

Умберто Эко 

В эссе «Вечный фашизм» итальянский писатель и философ Умберто Эко приводит список признаков того, что он называет «ур-фашизмом» или «вечным фашизмом»:
 Культ традиции; культурный синкретизм, подразумевающий пренебрежение к противоречиям в содержащих высшую истину древних откровениях.
 Неприятие модернизма, иррационализм. В пример приводится противопоставление «крови и почвы» «дегенеративному искусству» в нацистской Германии.
 Культ «действия ради действия», недоверие к интеллектуальному.
 Неприятие скептицизма: сомнение трактуется как предательство.
 Ксенофобия, расизм.
 Буржуазность, опора на средний класс.
 Национализм; одержимость теориями заговора, культивация чувства нахождения в осаде.
 Враг изображается как крайне мощный, чтобы последователи чувствовали себя униженными, и в то же время достаточно слабый, чтобы его можно было одолеть.
 Жизнь понимается как непрерывная война, а пацифизм — как сотрудничество с врагом.
 Элитизм, презрение к слабым.
 Культ героизма и культ смерти.
 Мачизм, сексизм, неприятие нестандартного сексуального поведения.
 «Избирательный популизм»: индивидуумы воспринимаются не иначе как единый монолитный Народ, чью волю выражает верховный лидер. Неприятие парламентаризма.
 Использование новояза.

Джон Флинн 
 Антикапитализм, но с капиталистическими чертами;
 Экономическое управление спросом…
 …Через дефицит бюджета;
 Прямое экономическое планирование, примирение с частичной экономической независимостью путём корпоративизма;
 Милитаризм и империализм;
 Приостановление верховенства права.

Эрнст Нольте 
Эрнст Нольте рассматривает фашизм как реакцию на другие идеологии, в частности, марксизм.

Стенли Пэйн 
В своей работе Фашизм: сравнение и определение Стенли Пэйн дал такие характеристики фашизма:
 Авторитарное государство
 Регулирование частного сектора экономики
 Фашистская символика
 Антилиберализм
 Антикоммунизм
 Консерватизм.

Общей целью фашистских движений он видит ликвидацию автономии, а в некоторых случаях построение и модернизацию капитализма.

Роджер Гриффин 
Роджер Гриффин уделяет большое внимание популистской риторике фашизма. Он считает, что фашизм стремился к «возрождению нации».

Примечания

Литература 

 
 

Фашизм
Фашизм
Политические термины